Ко́хила () — городской посёлок в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония. Административный центр одноимённой волости.

География и описание 
Посёлок Кохила расположен на севере уезда Рапламаа на берегу реки Кейла. По Вильяндискому шоссе от Кохила до Рапла — 20 км, до Таллина — 28 км. Площадь — 3,85 км2. Высота над уровнем моря — 60 метров.

Официальный язык — эстонский. Почтовые индексы — 79801, 79804, 79805, 79806, 79807, 79808, 79891.

Рядом с посёлком проходят железная дорога Таллин—Вильянди, шоссе Таллин—Рапла—Тюри и дорога Керну—Кохила.

В центре посёлка находится природоохранный объект — сосновый лес Капа, превращённый в лесопарк.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в посёлке проживали  человек, из них  (87,9 %) — эстонцы. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года в посёлке проживали 3163 человека, из них 1663 женщины и 1500 мужчин.

По данным переписи населения 2021 года, число жителей посёлка составляло 3295 человек, из них 2968 (90,3 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Кохила:

История 

Самые древние части посёлка расположены на западном берегу реки Кейла. В Датской поземельной книге 1241 года это деревни под названиями Койл (Koil, также Koylae) и Тохисоо (Tois). Первая располагалась на севере посёлка в районе современных улиц Йыэ (Jõe) и Тёэстузе (Tööstuse), вторая — у его южной границы. Позже деревня Кохила стала принадлежать мызе Кохила, а деревня Тохисоо — мызе Тохисоо.

Первые сведения о мызе Кохила относятся к 1438 году, одноимённая деревня была окончательно разрушена в конце 17-ого столетия. Мыза Тохисоо была основана в середине 17-ого столетия, одноимённая деревня исчезла из упоминаний в начале 19-ого столетия.

В 1893 году владелец мызы Кохила Kарл Фридрих фон Людер перестроил свою лесопильню-мукомольную мельницу в небольшую картонную фабрику, которая насчитывала 10 рабочих. Позже она стала принадлежать основанному в 1899 году акционерному обществу «Бумажная фабрика Кохила» (AS Kohila paberivabrik). В 1901 году начала работать местная железная дорога. Всё это дало заметный толчок развитию Кохила. За поселением, возникшим вокруг особняка мызы Кохила, почтовой станции Капа и находящейся под одной с ней крышей корчмы, до Первой мировой войны закрепилось двойное название Капа-Кохила.

В 1945 году поселение Кохила получило статус посёлка городского типа. В советское время он был административным центром Кохилаского сельсовета.

В посёлке действуют православный приход при , лютеранский  (Эстонская евангелическо-лютеранская церковь) и баптистский приход.

Инфраструктура

Образование 
В посёлке работают два детских сада — «Мянни» и «Сипсик», а также центр дневного ухода за детьми (детские ясли) «Таави и Трийну». Основное и гимназическое образование можно получить в Кохилаской гимназии, в которой до 2001 года можно было учиться и на эстонском, и на русском языках (в настоящее время обучение ведётся только на государственном языке). В 2002/2003 учебном году в гимназии насчитывалось 847 учеников, в 2009/2010 учебном году — 722.

В главном здании бывшей мызы Тохисоо действует Учебный центр, где работают музыкальное и художественное отделения, различные рабочие комнаты, имеется комната для семинаров и зал с хорошей акустикой. В бывшем господском доме мызы Кохила c 2013 года работает частная школа. Плата за обучение в I, II III ступенях отсутствует, оплачивается только углублённое изучение английского языка, которое начинается с первого класса. В 1–5-ом классах мызной школы обучение ведётся отдельно для девочек и мальчиков и основывается на христианских традициях.

Медицина и социальное обслуживание 
В Центре здоровья, реновация которого завершилась в начале 2020 года, работают 3 семейных врача, окулист, физиотерапевт, домашняя медсестра и пункт скорой помощи. Стоматологические услуги оказывает предприятие Kohila Meedik OÜ. В посёлке есть 2 аптеки. Социальное обслуживание людей с особыми потребностями обеспечивает Центр безопасности Кохила (Kohila Turvakeskus).

Досуг и спорт 

В посёлке есть библиотека, в которой работает общественный интернет-пункт. Есть несколько благоустроенных общественных парков и лесопарков: Детский парк, сосновый парк Капа, хвойные лесопарки Лепалуку и  Масти, лиственный парк мызы Тохисоо. Имеются спортивный комплекс международного класса, стадион, футбольное поле, скейтпарк, скейтхолл. С 2007 года каждое лето на стадионе посёлка проходят соревнования по лёгкой атлетике. В Детском парке располагаются общедоступные тренажёры. В бывшем главном здании мызы Кохила работает дзюдо-клуб Aitado. В Кохила есть волейбольный, футбольный, танцевальный клубы, клуб гимнастики.

C 2003 года в посёлке работает танцевальная школа JJ-Street — первая и самая большая школа уличного танца в Эстонии.

На улице Туру расположен Открытый молодёжный центр. Основан в 2003 году; рассчитан для детей и молодёжи от 7 до 26 лет. Посещение центра и участие в его кружках по интересам бесплатны. Центр также организует различные молодёжные мероприятия: школьные дружины, детские лагеря, праздники. Работники центра оказывают помощь в учёбе. В апреле 2016 года при центре была открыла Молодёжная комната (Noorte Tugila), программа которой направлена на 15–26-летних людей, не занятых учёбой или работой. Её деятельность финансируется из Социального фонда Европейского Союза по программе «Вовлечение молодых людей, подвергающихся риску изоляции, и улучшение возможностей их трудоустройства».

С 2001 года в посёлке проходит международный керамический симпозиум, в котором принимают участие художники-керамисты из разных уголков планеты: от Америки до Индии. Почти на три недели окрестности бывшей мызы Тохисоо превращаются в маленькую керамическую мастерскую, где изготавливаются различные изделия из глины и происходит обмен опытом в сжигании древесины.

С 2006 года в День матери проходит традиционный «Парад карапузов», в котором принимают участие малыши, родившиеся в предшествующий этому событию год, их мамы и бабушки. После парада проводятся выборы ‹Матери года» и небольшой концерт.

С 2009 года каждое лето в парке мызы Тохисоо проходит музыкальный фестиваль Kapa Festival (до 2020 года — Kaparock) — мероприятие, предоставляющее возможность выступления местным музыкальным группам и ставшее в последние годы очень популярным.

Транспорт, услуги и торговля 
Местный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси, соединяющими посёлок с другими населёнными пунктами волости. Междугородние автобусы ходят в Таллин, Рапла и Вяндра.

В посёлке есть железнодорожная станция, на которой останавливаются дизель-поезда, следующие в Таллин, Рапла, , Тюри, Вильянди и Пярну.

Работают несколько магазинов, два из которых принадлежат крупным торговым сетям Coop и Grossi. Помещения бывшей водяной мельницы мызы Кохила на реке Кейла занимает бар “Veski baar”. В посёлке есть ещё 9 различных кафе, пабов и бистро. Работают общественная баня и салон красоты.

Экономика 
Кохилаская бумажная фабрика (нынешнее название — KP Factory OÜ) является самым старым промышленным предприятием посёлка; её деятельность приостанавливалась на некоторое время, затем возобновлялась. Самое крупное по численности работников предприятие посёлка — фанерная фабрика Kohila Vineer OÜ.

Крупнейшие работодатели посёлка Кохила по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 
 Одна из красивых природных частей Кохила связана с рекой Кейла. На её западном берегу расположен находящийся под охраной государства парк Тохисоо (4,8 гектара), в котором произрастает почти 40 видов деревьев и кустарников. Отремонтированный особняк мызы Тохисоо в Государственный регистр памятников культуры Эстонии не внесён;
 мыза Кохила, памятник культуры. Под охраной государства находятся 6 объектов мызного комплекса: главное здание, амбар-сушилка (в настоящее время в нём работают начальные классы мызной школы и библиотека), дом управляющего, дом прислуги, каретник-конюшня и кузница;
 храм Вознесения Господня апостольской православной церкви.

Известные личности 
В Кохила родились, жили и учились певицы Биргит Ыйгемеэль (победила в 2007 году на шоу «Эстония ищет суперзвезду», участвовала в Евровидении-2013) и  и футболист Энар Яагер. Основную школу Кохила закончил певец Вайко Эплик.

Список улиц 

Список улиц посёлка согласно Реестру автомобильных дорог Эстонии:

Улицы: Айа, Айанди, Биотийги, Вабадузе, Вабрику, Вайкне, Вяйке, Вялья, Ида, Йыэ, Йыэкалда, Казе, Калда, Канникезе, Капа, Киви, Кооли, Куке, Куузику, Лай, Лейли, Лепа, Лепалуку, Лийва, Луха, Лыуна, Метса, Мюнди, Мяннику, Нурме, Паэ, Паю, Пийриээре, Пости, Пуйду, Пыллу, Раадику, Райдури, Раудтеэ, Рахвамая, Рохелине, Роху, Салутагузе, Серва, Сиде, Сытка, Тёэстузе, Тооме, Тулетырье, Тульби, Туру, Тухамяэ, Уус, Харака, Хейна (бывш. Ристику), Хоммику, Ыхту, Ээбику, Ээре, Яама.

Переулки: Вабадузе, Вялья, Кооли, Куке, Лыуна, Метса, Нурме, Пийриээре, Пыллу, Рахвамая, Рохелине, Серва, Тёэстузе, Тооме, Тулетырье, Туру.

Шоссе и дороги: Аанду теэ, Ветука теэ, Вильянди маантеэ (Вильяндиское шоссе), Йыэлынга теэ, Кальмисту теэ, Кийза теэ, Линда теэ, Неэме теэ, Нымме теэ, Пяэвахойу теэ, Пяэсте теэ, Урге теэ, Хярьяоя теэ.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа
Волость Кохила